Андре́й Лома́кин:
 Ломакин, Андрей Вячеславович (1964—2006) — советский и российский хоккеист.
 Ломакин, Андрей Леонидович (род. 1961) — российский экономист, ректор Московской гуманитарно-технической академии.